Annunciatie, de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria
Schilderijen
 De annunciatie (Simone Martini en Lippo Memmi), een altaarstuk van Simone Martini en Lippo Memmi
 Annunciatie (Jan van Eyck), een schilderij van Jan van Eyck
 Annunciatietriptiek van Aix, een altaarstuk van Barthélemy van Eyck
 De annunciatie (Leonardo da Vinci), een schilderij van Leonardo da Vinci
 De annunciatie (George Hitchcock), een schilderij van George Hitchcock
 De boodschap aan Maria (Campin), een schilderij uit het atelier van Robert Campin
 Mérode-altaarstuk, een altaarstuk met de annunciatie uit het atelier van Robert Campin

Zie ook 
 De boodschap aan Maria (doorverwijspagina)